Llobera, cau de llops.
 Toponímia:
 Llobera, municipi de la comarca del Solsonès 
 Llobera (Fígols i Alinyà), nucli del municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)
 Barranc de la Llobera, curs fluvial del Pallars Jussà 
 Can Llobera (Vilademuls), edifici del municipi de Vilademuls (Pla de l'Estany)
 Can Llobera (Sant Feliu de Llobregat), edifici del municipi de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
 Clot de la Llobera (Santa Llúcia de Mur), accident orogràfic del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Collada Llobera, collada del municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Coma Llobera (el Cogul), indret del municipi del Cogul (Garrigues)
 Coma Llobera (Llastarri), coma del terme municipal de Tremp 
 Còrrec de Coma Llobera, torrent dins del Massís del Montgrí al municipi de Torroella de Montgrí 
 La Llobera (Sant Aniol de Finestres), edifici del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
 La Llobera (Santa Llúcia de Mur), paratge del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 La Llobera (Cabrils), indret del municipi de Cabrils (Maresme)
 Pla de Llobera, pla entre els municipis de Pinós i Riner (Solsonès)
 Serra de Llobera, serralada del municipi de Llobera (Solsonès)
 Serra d'en Llobera, serralada del municipi de Vilademuls (Pla de l'Estany)
 Biografies:
 Josep Llobera i Ramon (Barcelona, 1922 - 2011), defensor i difusor del català 
 Margalida Llobera Llompart (Palma, 1939 - 2006), actriu, cantant i ballarina mallorquina 
 Andreu Brugués i Llobera (Fortià, 1916 - Madrid, 2001), propietari rural i home de cultura 
 Miquel Costa i Llobera, poeta mallorquí
 Sebastià Bennassar Llobera (Palma, 1976) 
 Sebastià Piera i Llobera''' (Santa Maria de Meià, 1917), comunista català

Vegeu també 
 Llovera
 Serra Llobera
 Vall-llobera